Chatigão — cidade
Chatigão (divisão) — divisão administrativa
Chatigão (distrito)

Desambiguações de topônimos